Alley Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alley Branch (Road Fork), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Alley Branch (Jacks Fork), Fluss im Bundesstaat Missouri
 Alley Branch (Tennessee River), Fluss im Bundesstaat Tennessee
 Alley Branch (Tug Fork), Fluss im Bundesstaat West Virginia
 Cream Alley Branch, Fluss im Bundesstaat Kentucky